Renz steht für:
 Renz, Vorname, Kurzform von Laurentius
 Renz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Renz (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Zirkus Renz, deutscher Spielfilm (1943)

Renz ist der Name folgender

Orte:
 Renz, einen Ortsteil von Poseritz im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Renz (Kreis Tondern), Ortschaft in Nordschleswig, Dänemark

Unternehmen:
 Renz (Unternehmen, Briefkästen), deutscher Hersteller von Briefkastenanlagen
 Renz (Unternehmen, Möbel), deutscher Hersteller von Möbeln
 Circus Renz, ehemaliges deutsches Zirkus-Unternehmen
 Circus Universal Renz, deutsches Zirkus-Unternehmen

Siehe auch:
 Räntz
 Rentz